Paladino puede referirse a:

 un paladín, uno de los doce guardianes de Carlomagno mencionados en los cantares de gesta;
 Orlando Paladino, ópera de Haydn;
 Eusapia Paladino (1854-1918), médium italiana;
 Jorge Paladino (f. 1984), político argentino;
 René Otto Paladino, militar y represor argentino;
 Mimmo Paladino (1948- ), pintor y escultor italiano.